Wohlfahrtspflege steht für 
Wohlfahrtspflege, Sozialarbeit
Freie Wohlfahrtspflege, Organisation in Deutschland
Siehe auch
Blätter der Wohlfahrtspflege